Тутберидзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Тутберидзе, Зураб Леванович (род. 1942) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Тутберидзе, Леван (род. 1959) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Тутберидзе, Этери Георгиевна (род. 1974) — российский тренер по фигурному катанию.